Асимптота кривой с бесконечной ветвью — прямая, к которой эта ветвь неограниченно приближается.
 Asymptote — язык описания векторной графики, дополняющий функциональность LaTeX